Bule peut désigner :

Patronyme 
 James Bule (né en 1957) : un homme politique vanuatais ;
 Silas Bule (né en 1960) : un homme politique vanuatais.

Toponymes

Bule : l'un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.
 Circonscription de Bule, circonscription législative correspondante.

Linguistique 
 le bule, l'un des nombreux noms du vute, une langue bantoïde mambiloïde parlée au Cameroun.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme